Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Prva sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 20. septembra 2006. do 16. maja 2007. godine. Na kraju 6. epizode Lola Glodini je napustila seriju. Nju je od devete epizode zamenila Padžet Bruster. Kersten Vangsnes je dodata u špicu.

Uloge 

 Mendi Patinkin kao Džejson Gidion
 Tomas Gibson kao Aron Hočner
 Lola Glodini kao El Grinavej (Epizode 1-6)
 Padžet Bruster kao Emili Prentis (Epizode 9-23)
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao DŽenifer DŽaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2006.
Сезоне телевизијских серија 2007.